Termenul „Iosif” se poate referi la:

Iosif este și un nume de familie sau prenume masculin
, de origine ebraică ( va adăuga = יוסף), adoptat, sub diverse forme, de popoarele de religie creștină, în amintirea lui Iosif,fiul lui Iacob, personaj din Vechiul Testament, și în amintirea Sfântului Iosif, soțul Mariei, și a altor sfinți cu acest nume.

Numele propriu Iosif este folosit de evrei, sub forma originară Ioséf , și de asemenea și de religia islamică sub forma Yussuf sau Yussef, în memoria personajului din Vechiul Testament, care este evocat și în Coran.

 Iosif din Nazaret sau Iosif (Sfântul)
 Iosif (figură din Vechiul Testament)

Variante 
Bebbo sau Beppo, Bebbi, Börp, Giô, Gisep, Giuseppe, Beppe, Peppone, Ġużeppi, 
Hep, Hohepa, Հովսեփ (Hovsep'), იოსებ (Ioseb), Iosephus, Josephus, Ιώσηπος (Iōsēpos), Ιωσήφ (Iōsēph), Iosif, Иосиф (Iossif), Осип (Osip), Jo, Joe, Joseph, Joé, Jozef, Josef, Joseph, Jozeph, Jozefus (Jozephus, Josefus, Josephus), Jos, Joop, Joep, Jef, Sjef, Joosef, Joosep, Jooseppi, Juuso, József, Jóska, Joschi, José (Pepe, Pepito), Joseba, Josepe, Josef, (Pepík, Pepa), Josef, Joseph, Jósef, Joselinho, Joselito, Josep (Pep), Josephe, Јосиф (Josif), Josip, Juozapas, Juozas, Jozefo, Jussuf, Yussuf, يوسف (Yousef), Ossip, Ujöp, Seosamh, Xosé.

Zile onomastice 
 19 martie, 1 mai
Monarhi
 Franz Joseph al Austriei
 Iosif al II-lea, Împărat Roman

Nume de persoane

Vezi și 
 Giuseppe
 Listă de zile onomastice
 Catedrala Sfântul Iosif din București

Nume
Prenume masculine